Henrik VII (tysk-romersk kejsare)
Henrik VII av England

Henrik 07